Municipio de Belford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Belford (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.